Vítonice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vítonice, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Vítonice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale